Tug Jobs ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe, die von der Produktionsfirma Bang Bros auf DVD veröffentlicht wird. Seit 2004 wurden 46 Folgen der Reihe gedreht. Die Reihe zählt zu den bekanntesten des Genres Handjob und zeigt Darstellerinnen bei der Ausübung dieser Praktik aus der POV-Perspektive. Jede Folge enthält auch eine oder mehrere Szenen mit bekannten Darstellerinnen der Branche. Daneben unterhält Bang Bros auch eine gleichnamige Website, auf der Handjob-Szenen als Video angeschaut werden können. Die Website wurde von Adult Video News (AVN) im Jahr 2010 als „Best Website“ ausgezeichnet.

Darstellerinnen 
 Tug Jobs 1: Angela, Hanna Francis, Helena F., Kathy, Krystal De Boor, Lea De Mae, Linda, Valentine Rush, Maya, Nancy Sweet, Naomi (Eva Black), Simona Sun, Veronika Vanoza 
 Tug Jobs 2: Anita Queen, Alissa, Anastasia Christ, Jane Darling, Jennifer, Karma, Romana, Laura Lion, Misty, Nikita, Paloma, Tiffany, Carrie Cruise
 Tug Jobs 3: Gabby, Luna, Patricia Petite, Kylie, Tiffany, Silvia, Katerina, Adrianna 
 Tug Jobs 4: Alex Divine, Ava Ramon, Jemini, Haley Scott, Makayla Cox, Nyomi Zen, Shyra 
 Tug Jobs 5: Courtney Cummz, Dasani Lezian, Jordan Fleiss, Mya Diamond
 Tug Jobs 6: Renee Pornero, Ariel, Ashley, Natalia, Riley, Sara, Candy, Taylor, Violet 
 Tug Jobs 7: Dylan Ryder, Jenaveve Jolie, Jessi Summers, Madison James, Velicity Von 
 Tug Jobs 8: Alexis Malone, Ashley Belle, Destiny, Evita Diablo, La Femme Nakita, Lacie Heart, Madison Love
 Tug Jobs 9: Allie Ray, Franchezca Valentina, Jazmine Cashmere, Kaci Starr, Madeline Marks, Riley Mason, Sasha Knox 
 Tug Jobs 10: Brooke Haven, Mindy Main, Presley Maddox, Roxy Jezel, Samantha Sin, Tory Lane, Vixen Vogel
 Tug Jobs 11: Alexis Love, Barbie Cummings, Brooke Scott, Jayma Reid, Kendra Devons, Leah Moore, Sunny Lane, Trisha Marx 
 Tug Jobs 12: Ashlynn Brooke, Eva Angelina, Isis Love, Kylee Reese, Paulina James, Riley Mason 
 Tug Jobs 13: Christine Alexis, Hayley Jade, Jaylynn Sinns, Lie Lani, Nadia Nitro, Rachel Starr, Tiffany Price, Velvet Rose 
 Tug Jobs 14: Austin Kincaid, Cristina Agave, Emilee Parker, Jenaveve Jolie, Ruby Knox 
 Tug Jobs 15: Kristina, Kina Kai, Cassidy, Lily Labeau, Suzanne Kelly, Victoria White 
 Tug Jobs 16: Victoria Lawson, Ivy Winters, Leslie Foxx, Eve Evans, Penelope Piper, Kelly Klass  
 Tug Jobs 17: Brooke Van Buren, Ava Addams, Kim Kennedy, Billi Ann, Roxy Rox  
 Tug Jobs 18: Mercedes Cash, Trina Michaels, Amy Anderson, Emma Mae, Aiden Aspen, Roxy Love
 Tug Jobs 19: Amy Brooke, Ash Hollywood, Breanne Benson, Charity Bangs, Lexi Belle, Briella Bounce
 Tug Jobs 20: Penelope Tyler, Rylie Richman, Lilly Anderson, Jaime Valentine, Araya Sun, Sky
 Tug Jobs 21: Coco Velvett, Heather Starlet, Holly Michaels, Jasmine Blaze, Missy Martinez, Natalia Rogue
 Tug Jobs 22: Diamond Foxxx, Lexi Swallow, Rachel Roxxx, Skylar Price, Evilyn Fierce, Cammie Fox
 Tug Jobs 23: Jazmyn, Jeanie Marie, Rubi, Alexis Grace, Jessie Volt, Lyla Storm
 Tug Jobs 24: Sienna West, Jean Taylor, Selena Star, Valerie Kay, Christie Stevens, Gia Steel
 Tug Jobs 25: Britney Amber, Lylith LaVey, Lou Charmelle, Allie James, Kiara Marie, Rina Ryder 
 Tug Jobs 26: Liza Del Sierra, Rose, Angelica Heart, Charlee Chase, Dillon Harper
 Tug Jobs 27: Courtney Cummz, Lyla Storm, Alexis Fawx, Nicole Aniston, Tessa Lane, Kennedy Leigh
 Tug Jobs 28: Cameron Dee, Penny Pax, Kendall Karson, Mila Treasure, Cindy Starfall, Pressley Carter
 Tug Jobs 29: Lyla Storm, Casey Cumz, Monica Rise, Amber Cox, Bliss Dulce, Angelica Saige
 Tug Jobs 30: Avril Hall, Brady Paige, Brooklyn Jade, Madelyn Monroe, Mae Olsen, Trinity St. Clair
 Tug Jobs 31: Rachel Starr, Jynx Maze, Alyssa Branch, Britney Young, Natalia Starr, Luna Star
 Tug Jobs 32: Evilyn Fierce, Mischa Brooks, Sofie Carter, Zarreena, Adriana Malao, Cali Hayest
 Tug Jobs 33: Annika, Callie Calypso, Rilynn Rae, Sofia Lata, Xiemena Lucero
 Tug Jobs 34: Alexa Aimes, Ariana Marie, Marina Angel, Missy Martinez, Whitney Westgate
 Tug Jobs 35: Aletta Ocean, Alina Li, Carter Cruise, Dixie Belle, Stephani Moretti, Vanessa Luna
 Tug Jobs 36: Ava Taylor, Brooke Wilde, Jazmyn, Lisa Ann, Natalie Lust, Veronica Rodriguez
 Tug Jobs 37: Alison Star, Alliyah Sky, Bella Reese, Charisma Cappelli, Kiara Mia, Liv Aguilera
 Tug Jobs 38: Madison Ivy, Tory Lane, Nicole Aniston, Diamond Kitty, Stevie Shae, Megan Piper
 Tug Jobs 39: Angelica Lane, Elektra Foxx, Gypsy, Kodi Gamble, Mandy Haze, Maxi Booty
 Tug Jobs 40: Adriana Milano, Eva Karera, Kenna Kane, Lizzie Tucker, Nikki Johnson
 Tug Jobs 41: Ana, Bella Blazes, Candace Cage, Cassidy, Jazmyn, Kasey Chase
 Tug Jobs 42: Lynn Love, Missi Daniels, Nikki Dohmer, Sarah Jackson, Yurizan Beltran, Janeva
 Tug Jobs 43: Carmen Ross, Dillion Carter, Jasmine Caro, Tasha Reign, Teal Conrad, Tia Cyrus
 Tug Jobs 44: Courtney Cummz, Daisy, Eva Karrera, Kiera Winters, Roxanne Rae, Sunny Lane
 Tug Jobs 45: Bridgette B., Cody Lane, Juliette Bardot, Rilynn Rae, Serena Del Rio
 Tug Jobs 46: AJ Applegate, Alanah Rae, Ariel Teens, Madison Parker, Natalia Rossi, Nikki Anne

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film